A veia retal superior é uma veia da pelve. Drena para a veia mesentérica inferior, que faz parte do sistema porta-hepático.
Faz anastomose com as veias retal média e retal inferior, que drenam para o sistema cava. Assim, adquire fluxo retrógrado na hipertensão portal, e também dá origem às varizes retais.

Retal Superior